Albert Grisar (1808-1869), compositeur belge
 Albert Grisar (1870-1930), skipper belge